Grönhagen steht für

 Grönhagen (Patriziergeschlecht), ein lüneburgisches bzw. braunschweigisches Patrizier- und Ratsgeschlecht
Familienmitglieder:
 Nicolaus II. von Grönhagen († 1438), Lüneburger Patrizier
 Heinrich III. von Grönhagen († 1540), Lüneburger Patrizier und Sülfmeister

Grönhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Grönhagen (1885–1974), schwedischer moderner Fünfkämpfer
 Yrjö von Grönhagen (1911–2003), finnischer Autor und Forscher
 Anders Grönhagen (* 1953), schwedischer Fußballspieler und -trainer